Rafael Villagómez (León, Guanajuato, México, 10 de noviembre de 2001), es un piloto de automovilismo mexicano. Actualmente compite en el Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente con Pinnacle VAR. En 2019 gano el Richard Mille Young Talent Academy.

Carrera

Inicios 
Villagómez inicio en el Karting en el 2010, compitiendo en el SKUSA SuperNationals en la categoría S4, en 2018, Villagómez lograría ganar el IAME Euro Series en la categoría X30 Senior.

Eurofórmula Open

2020 
Villagómez participó en la prueba final del Eurofórmula Open en 2020 en el Circuito de Barcelona-Cataluña con Drivex School como piloto invitado.

2021 

En 2021, Villagómez se unió con Van Amersfoort Racing para la temporada 2021. En su primera carrera, lograría quedar en el podio en el tercer lugar en el Autódromo Internacional do Algarve, Villagómez  quedaría en el octavo lugar con 135 puntos, esto con 5 podios.

Campeonato de Fórmula 3 de la FIA

2021 

En 2021, el mexicano hizo su debut en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA con el equipo de HWA Racelab, compitiendo junto a Matteo Nannini y Oliver Rasmussen, convirtiéndose en el primer piloto de México en competir en la Fórmula 3. Desafortunadamente para Villagómez, no pudo sumar ningún punto a lo largo de la campaña, terminando 29 en la clasificación con un mejor resultado de carrera en el puesto 13.

2022 
Para su segunda temporada en 2022, Villagómez, piloto para Van Amersfoort Racing en la prueba de postemporada. En Imola, logró su primeros puntos en la temporada y la categoría. Al final de la temporada, participó en la prueba de postemporada restante con Van Amersfoort Racing en septiembre.

Campeonato de Fórmula 2 de la FIA 
Villagómez fue invitado a participar en las pruebas de postemporada de Fórmula 2 de 2022 con Van Amersfoort Racing. En estas pruebas logaría sacar un segundo lugar en unas de las pruebas con un tiempo de 1:37.229 dado en 43 vueltas.

Resumen de carrera

Resultados

Eurofórmula Open

Campeonato de Fórmula 3 de la FIA 

 * Temporada en progreso.

Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente

Referencias

Enlaces externos 
 

Pilotos de automovilismo de México
Pilotos de Eurofórmula Open
Pilotos del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
Pilotos del Campeonato de F4 Británica
Pilotos del Campeonato Asiático de F3
Pilotos del Campeonato Francés de F4
Pilotos del Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente